Дармаев — фамилия; имеет женскую форму Дармаева.
 Дармаев, Василий Сангаджиевич (1914—1942) — старший лейтенант, советский лётчик-истребитель, погибший во время воздушного сражения в годы Великой Отечественной войны.
 Дармаев, Лубсан-Нима (1890—1960) — бурятский религиозный деятель, глава Центрального духовного управления буддистов СССР.